Fajsławice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Krasnostawski
 Fajsławice (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente